Stogi – dzielnica administracyjna w Gdańsku.
 Stogi z Przeróbką – była dzielnica administracyjna Gdańska, zniesiona w 2011, której obszar podzielono pomiędzy Stogi oraz Przeróbkę
 Stogi – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie strzelińskim, w gminie Borów 
 Stogi – wieś w województwie pomorskim, w powiecie malborskim, w gminie Malbork
 Stogi – kolonia w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Kleczew
 Stogi – nieczynny przystanek kolejowy w Stogach, w powiecie malborskim w województwie pomorskim

Zobacz też 
 Czerwone Stogi
 Stogi Malborskie